Richmond Park steht für:

 Richmond Park, Park in London
 Richmondpark, Park von Schloss Richmond in Braunschweig
 Richmond Park (Carmarthen), Fußballstadion in Carmarthen, Wales
 Richmond Park (Dublin), Fußballstadion in Dublin, Irland
 Richmond Park (Jamaika), Vorort von Kingston, Jamaika
 Richmond Park (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus